Skúli est un prénom masculin islandais porté notamment par :

 Skúli Þorsteinsson (), guerrier et poète ;
 Skúli Bárdarson (1189-1240), duc de Norvège ;
 Skuli Sigfusson (1870-1969), homme politique canadien ;
 Skúli Sverrisson (1966-), bassiste ;
 Skúli Jón Friðgeirsson (1989-), footballeur.

Notes et références

Voir aussi 
 Skúlason, nom à suffixe patronymique tiré de Skúli.
 Liste des prénoms islandais masculins

Skuli
Prénom islandais
Homonymie de prénom